El mito de Sísifo puede referirse a:

El mito de Sísifo, ensayo filosófico de Albert Camus
El mito de Sísifo  serie de televisión surcoreana.